Marles kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Marles-sur-Canche, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Marles-les-Mines, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Marles-en-Brie, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,